Osoby o tym nazwisku:
 Gilberto Valbuena Sánchez – rzymskokatolicki duchowny
 José Agustín Valbuena Jáuregui – rzymskokatolicki duchowny
 Mathieu Valbuena – francuski piłkarz